Geografia:
 Puig de Solanes (Alt Penedès), cim de la comarca de l'Alt Penedès.
 Puig de Solanes o Turó de Solanes (Vallès Oriental), cim dels municipis de Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Turó de Solanes (Bages), cim dels municipis del Pont de Vilomara i Rocafort (Bages)